Вали Фатехович Енгалычев (род. 30 апреля 1953 г.) ― доктор психологических наук, руководитель научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистки, профессор кафедры общей и социальной психологии Института психологии Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского, профессор кафедры общей психологии и социальных коммуникаций Сочинского государственного университета, почетный профессор Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, visiting professor Ереванского государственного медицинского университета им. М. Гераци, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член координационного совета Российского психологического общества, ассоциированный зарубежный член American Psychological Association. Дипломированный судебный эксперт-психолог и судебный эксперт-лингвист, аккредитованный эксперт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Член редколлегии научного журнала «Вестник Калужского университета». Автор и соавтор более 270 публикаций по юридической психологии, психологии расследования, судебной психологии, психолингвистике, в том числе пяти монографий, шести научно-методических пособий и двух научно-методических руководств по судебно-психологической экспертизе на четырех языках. Основатель оригинальной научной школы в юридической психологии. Программа по юридической психологии авторства В. Ф. Енгалычева является базовой для факультетов психологии университетов РФ.

Биография 
Родился 30 апреля 1953 года в Ташкенте.

В 1974 г. окончил Ташкентский государственный педагогический институт имени Низами по специальности «учитель русского языка и литературы», в 1981 г. — очную аспирантуру по психологии. В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию по психологии в Тбилисском государственном университете. С 1990 г. работает в Калужском государственном педагогическом университете им. К. Э. Циолковского (КГУ). В 1993 г. организовал в КГУ факультет психологии, В 1996 г. организовал кафедру общей и юридической психологии. В 2006 г. защитил докторскую диссертацию одновременно по двум психологическим специальностям «педагогическая психология» и «юридическая психология» в Ленинградском государственном университет им. А. С. Пушкина. В 2006 г. организовал научно-исследовательский центр судебной экспертизы и криминалистики (НИЦСЭиК).

Награды и звания 
 Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
 Медаль имени Л. С. Выготского

Научные труды 
 Енгалычев В. Ф. Профессиональная компетентность специалиста в практической юридической психологии. Монография. — М.: Высшая школа психологии, 2004. 434 с.
 Енгалычев, В.Ф., Шипшин С. С. Судебная психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессах: вопросы теории и практики. — М: Московский социально-психологический университет, 2015. 456 c.
 Енгалычев В. Ф., Чернов Ю. Г. Психологический анализ почерка. Методические рекомендации по формализованной оценке рукописного текста. — М.: ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, 2019. 172 с.

Примечания

Ссылки 
 Катеринечев, П. (02.02.2022). Солнечный ветер. Калужские губернские ведомости.

Выпускники Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами
Преподаватели Калужского государственного университета
Доктора психологических наук